Scarborough peut désigner :

Localités

Scarborough, un village balnéaire situé dans la province du Cap-Occidental à proximité du Cap de Bonne Espérance.

Scarborough, ville du Queensland dans la banlieue de Redcliffe.

Scarborough, ancienne ville de l'Ontario, aujourd'hui intégrée à celle de Toronto.
 Scarborough—Agincourt, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Scarborough-Centre, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Scarborough—Guildwood, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Scarborough—Rouge River, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Scarborough-Sud-Ouest, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Pickering—Scarborough-Est, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario
 Scarborough-Est, ancienne circonscription électorale fédérale située en Ontario (1966-2003)
 Scarborough-Ouest, ancienne circonscription électorale fédérale située en Ontario (1966-2003)
 Toronto—Scarborough, ancienne circonscription électorale fédérale située en Ontario (1924-1933)
 York—Scarborough, ancienne circonscription électorale fédérale située en Ontario (1952-1987)

Scarborough, ville de l'État du Maine.

Scarborough une banlieue de Christchurch dans l' Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Scarborough, district du Yorkshire du Nord
 Scarborough, ville du Yorkshire du Nord.

Scarborough, localité principale de l’île de Tobago.

Asie 
 Le récif de Scarborough, un atoll de la mer de Chine méridionale revendiqué par la République populaire de Chine, la République de Chine et les Philippines.

Musique 
 Scarborough Fair est une chanson médiévale anglaise.

Personnalités 
 Charles Scarborough (1615-1694), médecin et mathématicien anglais
 Elizabeth Ann Scarborough (1947-), écrivain américain de fantasy et de science-fiction
 Ellen Mills Scarborough (1900-1983), femme politique libérienne.
 Joe Scarborough (1963-), présentateur de télévision, homme politique et polémiste américain
  (1944-2003), parolier américain

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme